Государственный заказчик — в Российской Федерации это государственный орган, орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казённое учреждение, действующие от имени РФ или её субъекта, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством и осуществляющие закупки.

См. также 
 Государственный заказ
 Тендер
 Аукцион

Примечания

Ссылки 
 Федеральный закон № 44-ФЗ.

Государство
Государственный бюджет
Бизнес